Serie A 1999/2000 spelades mellan 28 augusti 1999 och 14 maj 2000 och vanns av Lazio ledda av Sven-Göran Eriksson, vilket blev deras andra Serie A-vinst genom tiderna. Serien bestod för 12:e gången sedan 1988/1989 av 18 deltagande lag.

Vinsten var kontroversiell, då Juventus förlorade sin sista match mot Perugia på ett väldigt blött Stadio Renato Curi, som många ansåg vara ospelbar. Om Juventus hade vunnit matchen hade de vunnit hela Serie A och matchdomaren Pierluigi Collina stoppade även matchen temporärt i 82 minuter för att vänta på bättre väder men beslöt sedan att låta matchen fortsätta. Juventus förlorade med 0–1 efter ett mål av Alessandro Calori medan Lazio hemmabesegrade Reggina med 3–0 i soliga Stadio Olimpico.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
 Alla resultat från RSSSF.
 Trupper 1999/2000 från footballsquads.co.uk

Fotnoter 

1999 i Italien
2000 i Italien
Fotbollssäsongen 1999/2000
1999/2000